Pellmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dietmar Pellmann (1950–2017), deutscher Historiker und Politiker
 Lukas Pellmann (* 1979), österreichisch-deutscher Schriftsteller
 Sören Pellmann (* 1977), deutscher Politiker